DIT steht für:
 Department for International Trade, die britische Außenhandelswirtschaftsförderung, bis 2016 UK Trade & Investment
 Depth of Inheritance Tree, eine OO-Metrik
 Deutsches Institut für Terminologie
 Digital Imaging Technician, ein Beruf aus der Filmbranche
 Diiodtyrosin, eine Aminosäure und Organo-Iod-Verbindung
 Directory Information Tree, Daten in einer hierarchischen Baumstruktur, die aus Distinguished Names (DN), einem eindeutigen Objektnamen in LDAP-Verzeichnissen besteht
 Dili Institute of Technology FC, eine Fußballmannschaft aus Osttimor

Hochschulen:
 Deggendorf Institute of Technology, siehe Technische Hochschule Deggendorf 
 Delhi Institute of Technology, heute Netaji Subhas Institute of Technology
 DigiPen Institute of Technology, privates College in Redmond, Washington
 Dili Institute of Technology, private Hochschule in Osttimor
 Dublin Institute of Technology, staatliche Hochschule in Irland

Dit steht für:
 Dit (Literatur), eine Gattung der mittelalterlichen französischen Dichtung

dit steht für:
 eine Wortkreuzung aus decimal und digit („Dezimalziffer“), siehe Ban (Einheit)
 dit (Unternehmen), Deutscher Investment Trust, ehemalige deutsche Kapitalanlagegesellschaft
 Dirari (ISO-639-3-Code), ausgestorbener Dialekt von Diyari, australische Sprache in South Australia

Abkürzung